Runda GP2 na torze Circuit de Monaco – trzecia runda mistrzostw serii GP2 w sezonie 2014.

Lista startowa

Wyniki

Sesja treningowa

Kwalifikacje 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Grupa A

Grupa B

Główny wyścig

Wyścig 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Najszybsze okrążenie

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"| 7
| Jolyon Palmer
| 1, 10-25, 30-40
|align="center"| 35
|-
|align="center"| 1
| Mitch Evans
| 1-10
|align="center"| 10
|-
|align="center"| 10
| Stoffel Vandoorne
| 25-30
|align="center"| 5
|-

| colspan="4" style="padding:0px"|

|}

Sprint

Wyścig 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Najszybsze okrążenie

Premia za najszybsze okrążenie w TOP10

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"| 8
| Stéphane Richelmi
| 1-30
|align="center"| 30
|-

| colspan="4" style="padding:0px"|

|}

Klasyfikacja po zakończeniu rundy

Kierowcy

Konstruktorzy

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Rezultaty wyścigów serii GP2
2014 w GP2
2014 w Monako